Václav Roubíček ist der Name folgender Personen:

* Václav Roubíček (Politiker) (* 1944–2010), tschechischer Ingenieurwissenschaftler, Hochschulrektor und Politiker
 Václav Roubíček (Tennisspieler) (* 1967), tschechischer Tennisspieler